Woznicki ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Woznicki (* 1966), deutscher Arzt und ehemaliger Taekwondokämpfer
 Stephen Stanislaus Woznicki (1894–1968), römisch-katholischer Bischof
 Zbigniew Woźnicki  (1958–2008), polnischer Radrennfahrer